Sucker Brook (dopływ Seneki)
 Sucker Brook (dopływ jeziora Canandaigua)